Rebel Heart kan syfta på:

 Rebel Heart (musikalbum) – musikalbum av Madonna (2015)
 Rebel Heart (sång av The Corrs) – en låt av The Corrs från In Blue (2000)